Wadim Władimirowicz Szyszkin , ur. 2 listopada 1995 w Niżnym Tagile) – rosyjski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2015) i zimowej uniwersjady (2017). Medalista mistrzostw Rosji.

Skoki narciarskie trenował również jego ojciec.

Przebieg kariery 
Szyszkin w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował w lipcu 2013, plasując się w Villach w szóstej i ósmej dziesiątce konkursów FIS Cupu. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w lutym 2014 w Râșnovie, gdzie dwukrotnie zajął 14. miejsce. W marcu 2014 w Niżnym Tagile zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 33. lokatę. Pierwsze punkty zawodów tej rangi, w ramach letniej edycji cyklu, zdobył we wrześniu 2014 w Trondheim, gdzie był 30. i 23.

W grudniu 2014, w ramach zawodów w Niżnym Tagile zadebiutował w Pucharze Świata – w 1. konkursie był 50., a w drugim 48. W lutym 2015 w Ałmaty po raz jedyny w karierze wystartował w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 38., a drużynowo 11. Latem 2015 zadebiutował w Letnim Grand Prix, jednak, zarówno indywidualnie (najwyżej, 36. w Czajkowskim), jak i drużynowo (najwyżej, 9. w Wiśle), ani razu nie awansował do drugiej serii.

W marcu 2016 w Czajkowskim po raz pierwszy punktował w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, zajmując 22. miejsce. 10 września 2016, w konkursie w tej samej miejscowości zdobył debiutanckie punkty Letniego Grand Prix, plasując się na 21. lokacie. W lutym 2017 w Ałmaty zajął 19. lokatę w konkursie indywidualnym zimowej uniwersjady.

Od zakończeniu sezonu 2016/2017 nie startował regularnie w oficjalnych zawodach międzynarodowych, tylko sporadycznie biorąc udział w zawodach tej rangi odbywających się na terenie Rosji. W marcu 2020, po blisko trzyletniej przerwie, wziął udział w tego typu rywalizacji poza Rosją, startując w Pucharze Kontynentalnym w Lahti.

Jest medalistą mistrzostw Rosji – w lutym 2020, wraz z zespołem obwodu swierdłowskiego, zdobył brązowy medal w konkursie drużyn mieszanych. Stawał na podium także w mistrzostwach kraju w juniorskich kategoriach wiekowych.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty W. Szyszkina na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty W. Szyszkina na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2019

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2019

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Niżnym Tagile
Urodzeni w 1995